Ioan Radu se poate referi la:
Ioan Radu (1866-1936), profesor român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ioan N. Radu (1935-2017), profesor, scriitor și jurnalist român
Ioan Radu Budeanu (n. 1979), jurnalist român
Ioan Radu Micle (n. 1961), om politic român